C.Bauhin se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Caspar Bauhin
 Gaspard Bauhin